Langbroek (plaats), een dorp in de gemeente Wijk bij Duurstede in de Nederlandse provincie Utrecht
Langbroek (planetoïde), een planetoïde, in augustus 2008 vernoemd naar de Nederlandse archeoloog en amateurastronoom Marco Langbroek